Sanjie bezeichnet:

 Sanjie (Chuxiong) (三街镇), Großgemeinde der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan
 Sanjie (Lingchuan) (三街镇), Großgemeinde im Kreis Lingchuan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Sanjie (Mingguang) (三界镇), Großgemeinde der Stadt Mingguang in der chinesischen Provinz Anhui
 Sanjie (Pengzhou) (三界镇), Großgemeinde der Stadt Pengzhou in der chinesischen Provinz Sichuan
 Sanjie (Shengzhou) (三界镇), Großgemeinde der Stadt Shengzhou in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Sanjie (Dongshan) (三街街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dongshan in der chinesischen Provinz Heilongjiang